Sven Bømwøllen — серия компьютерных игр в жанре "аркада" про приключения барашка Свена. На каждом уровне он должен «осчастливить» овец. Возможно (По мнению рецензентки сайта AG) — игровая механика серии игр о Свене восходит к еще Pac-Man-у.

Игры серии 

1.1 Sven Bømwøllen (2002)

1.2 Sven Zwø (2002)

1.3 Sven XXX (2003)

1.4 Sven 004 (2004)

1.5 Sven kommt!!! (2005)

1.6 Sven Gut zu Vögeln (2006)

1.7 Mach’s noch einmal, Sven (2007)

Отзывы 

Одна из игр серии на Metacritic Sven Bomwollen — Foreplay

Oma, рецензент сайта Absolute Games Рецензия на игру Свен, известный как Властелин овец: Развращение короля 21.8.2004